De toonladder - de prototypische Majeurtoonsoort, in het systeem van Guido van Arezzo
de Guidonische lettergrepen - een systeem van Guido van Arezzo
 Doremi (tijdschrift) - maandelijks educatief tijdschrift in België voor kinderen uit de derde kleuterklas, uitgegeven door Uitgeverij Averbode
 Do Re Mi (musical) - een musical uit de jaren 60 van Jule Styne
 Do-Re-Mi - een lied van Rodgers en Hammerstein, uit de musical en film The Sound of Music
 Do Re Mi (Nirvana) - een lied van de band Nirvana
 Do Re Me (Woody Guthrie) - een lied van Woody Guthrie
 Do-Re-Mi (band) - Australische pop rock band